

Personen 

 Yusuf Estes, Amerikaans-Islamitisch predikant
 Richard Estes, een Amerikaanse hyper- en fotorealist
 Rob Estes, een Amerikaanse acteur

Plaatsen 

 Estes Park, een plaats in de Amerikaanse staat Colorado